Група Д на АФК азијском купу 2011. године је четврта од четири групе репрезентација на овом такмичењу. У групи се налазе Ирак, Иран, Уједињени Арапски Емирати и Северна Кореја. Утакмице се играју у периоду од 11. јануара до 19. јануара у Дохи на стадионима Катар СЦ и Ахмед ибн Али.

Група Д 

Времена у временској зони UTC+3.

Северна Кореја — Уједињени Арапски Емирати

Ирак - Иран 

{| width=92%
|-

Иран - Северна Кореја

Уједињени Арапски Емирати - Ирак

Ирак — Северна Кореја

Уједињени Арапски Емирати — Иран 

АФК азијски куп
Фудбал у 2011.